

Patronymes 
 Catherine Blaya est une universitaire française, professeure en sciences de l'éducation.
 Ricardo Tormo Blaya (1952-1998), pilote de moto espagnol.
 Jacques Blaya, maire de Bizanet (Aude)

 , journaliste catalan.
 , footballeur catalan.
  (1925-1989), politicien espagnol.

 Blaya est également le nom d'une chanteuse brésilo-portugaise.
 Ricardo García Blaya, historien du tango.
 Nelly Blaya, photographe

Homonymie de patronyme